Детска Евровизия 2006 () е четвъртото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст от 8 до 15 години.

История 
Провежда на 2 декември 2006 г. в зала „Поливалента“ в Букурещ, Румъния. Водещи на събитието са Андреа Марин и Йоана Иван.

В конкурса участват Португалия, Кипър, Нидерландия, Румъния, Украйна, Испания, Сърбия, Малта, Република Македония, Швеция, Гърция, Беларус, Белгия, Хърватия и Русия, от които дебютират Португалия, Сърбия и Украйна. В борбата след прекъсване се включва и Кипър. От конкурса се оттеглят Дания, Латвия, Норвегия, Сърбия и Черна гора и Великобритания.

Победители са руските представителски сестри Толмачови с тяхната песен „Весенний джаз“ със 154 точки. Това е първа победа за Русия в детския песенен конкурс. На второ място е Беларус със 129 точки, на трето място е Швеция със 116 точки, на четвърто място е Испания с 90 точки, на пето място е Сърбия с 81 точки, а на шесто място е страната-домакин Румъния с 80 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Бележки 
 1. Съдържа няколко фрази на английски, испански, италиански, немски, румънски, руски, френски и японски език.

2006
Музикални фестивали в Румъния
История на Букурещ
Музика в Букурещ
2006 година в Румъния